Russia kan syfta på:
 Russia – en federal republik, se Ryssland

Astronomi
 232 Russia – en stor asteroid

Geografi

USA
 Russia Township, Minnesota – stad i Polk County, Minnesota
 Russia, Ohio – samhälle i Shelby County, Ohio
 Russia, New York – kommun i Herkimer County, New York
 Russiaville – kommun i Howard County, Indiana